Alsodeiopsis är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Alsodeiopsis ingår i familjen Icacinaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tvåhjärtbladiga blomväxter
Alsodeiopsis